Филия может означать:

 Филия — древнегреческое слово «филия», часто переводимое как «дружба» или «любовь».
 Филия (Межевский район) — село, Новопавловский сельский совет, Межевский район, Днепропетровская область, Украина.
  — село в Греции.
 (280) Филия — небольшой астероид главного пояса.
 Филия (культура) — самая ранняя археологическая культура бронзового века на Кипре.
 Филия (Греция) (около 50 г. до н. э.) — древнегреческая градоправительница, была магистром в Приене.
Филия-персонаж "SkullGirls"